Tine de Vries (actrice), Nederlands actrice
Tine de Vries (schaatsster), Nederlands schaatsster